APOEL FC (řecky ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο, celým názvem Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας – Athlitikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias, v překladu Atletický fotbalový klub z řecké Nikósie) je profesionální kyperský fotbalový klub sídlící v hlavním městě řecké části ostrova Kypru, Lefkósie (Nikósie). Klub tradičně působí v nejvyšší kyperské soutěži zvané A' katigoría a je jedním z nejpopulárnějších klubů na Kypru. Zároveň je s 28 ligovými tituly nejúspěšnějším kyperským klubem vůbec.

Největšími úspěchy APOELU na mezinárodní půdě je dvojnásobná účast v základní skupině Ligy mistrů UEFA. První je ze sezóny 2009/10, kdy ve skupině D narazil na Chelsea FC, FC Porto a Atlético Madrid. Druhá účast je z probíhající sezony 2011/12, kde ve skupině G znovu působí spolu s FC Porto, dále pak FK Šachtar Doněck a FK Zenit Sankt-Petěrburg. Již po pěti odehraných utkáních měl na kontě 9 bodů, a tím pádem překvapivou jistotu postupu do osmifinále soutěže. Takto daleko se doposud jiný kyperský klub nedostal. Dílčím úspěchem skončila i účast v Poháru UEFA 2002/03, kdy se APOEL dostal do druhého kola hlavní soutěže. APOEL FC je součásti multisportovního klubu APOEL, který působí také a zejména v basketbale, dále pak volejbale, stolním tenise a cyklistice.

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 
 A' katigoría ( 28× )
 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1964/65, 1972/73, 1979/80, 1985/86, 1989/90, 1991/92, 1995/96, 2001/02, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 
 Kyperský fotbalový pohár ( 20× )
 1937, 1941, 1947, 1951, 1963, 1968, 1969, 1973, 1976, 1978, 1979, 1984, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2008, 2014
 Kyperský Superpohár ( 13× )
 1963, 1984, 1986, 1992, 1993, 1996, 1997, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 2013

APOEL FC v evropských pohárech 
Aktuální ke dni: 31. srpna 2012

 Q = #PŘEDKOLO, #1Q = #1. PŘEDKOLO, #2Q = #2. PŘEDKOLO, #3Q = #3. PŘEDKOLO

1: Oba zápasy se hrály v Portugalsku. 
2: Oba zápasy se hrály v Německu. 
3: Oba zápasy se hrály v Belgii.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
   

APOEL Nikósie
APOEL Nikósie